Александер Пеја и Бруно Соарес су били двоструки браниоци титуле, али су поражени у полуфиналу од Боба и Мајка Брајана.

Боб и Мајк Брајан су освојили турнир. У финалу су савладали Данијела Нестора и Едуара Роже-Васелена са 7:6(7:5), 3:6, [10:6]

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Главни жреб

Отворено првенство Канаде у тенису 2015.
Отворено првенство Канаде у тенису — мушки парови